Economia:
 Actiu (comptabilitat), bé o dret la titularitat del qual correspon a l'entitat comptable a conseqüència de fets passats 
 Actiu corrent o actiu circulant, actiu que es pot vendre ràpidament a un preu predictible 
 Actiu derivat
 Actiu financer
 Actiu subjacent
 Miscel·lània:
 Carbó actiu
 Filtre actiu, filtre electrònic que utilitza un o més components que proporcionen una certa amplificació del senyal d'entrada 
 Zona activa, zona d'un enzim a la qual s'uneix el substrat bioquímic per a ser catalitzat o experimentar una altra reacció química
 Medi actiu, material on es produeix la inversió de població 
 Principi actiu, compost del qual se n'esperen unes determinades característiques o accions
 Transport actiu